Il doppio del torneo di tennis ATP Itaparica 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Todd Witsken 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)
 Jim Grabb /  Jakob Hlasek (quarti di finale)

 Jim Courier /  Javier Sánchez (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Itaparica 1989